est un astéroïde de la ceinture principale.

Description 
 est un astéroïde de la ceinture principale. Il fut découvert le  à l'observatoire Palomar, situé au nord de San Diego en Californie, par H. E. Holt. Il présente une orbite caractérisée par un demi-grand axe de , une excentricité de 0,14 et une inclinaison de 4,71° par rapport à l'écliptique.

Compléments

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (6001-7000)
 Ceinture d'astéroïdes

Références 

Planète mineure découverte en 1991
Astéroïde de la ceinture principale
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Objet céleste découvert par Henry E. Holt
Objet céleste découvert à l'observatoire Palomar